Schanbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Schanbacher (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler (Bürgerliches Recht und Römisches Recht)
 Eberhard Schanbacher (* 1945), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler
 Gary Schanbacher, US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Schambacher